Список бывших населённых пунктов на территории сельского поселения „Итомля“ Ржевского района Тверской области.

Примечания